Hazell ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Helsby Hazell (1862–1933), chilenischer Maler, siehe Alfredo Helsby
 Bert Hazell (1907–2009), britischer Politiker
 Eddie Hazell (1934–2010), US-amerikanischer Jazz-Gitarrist und -Sänger
 Heidi Hazell (1962–1989), deutsches Mordopfer der IRA
 Keeley Hazell (* 1986), britisches Fotomodell

Siehe auch:
 Hazel